HMS Blackwood ist der Name verschiedener Kriegsschiffe der britischen Marine, die nach dem Vizeadmiral Henry Blackwood benannt wurden.

 HMS Blackwood sollte eine 1942 für die Royal Navy auf Kiel gelegte Fregatte der Captain-Klasse bezeichnen, die aber durch die US Navy als USS Austin (DE-15) in Dienst gestellt wurde.
 HMS Blackwood (K313) war der Name einer Fregatte der Captain-Klasse, die 1942 auf Kiel gelegt und im Rahmen des Lend-Lease-Programmes an die Royal Navy geliefert wurde. Das Schiff wurde 1944 versenkt. 
 HMS Blackwood (F78) bezeichnet eine Fregatte der Blackwood-Klasse, die 1955 auf Kiel gelegt und 1976 verschrottet wurde.

Literatur 
 

Blackwood